Permjakow (bzw. Permjakowa) oder Permjakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Permjakow († 1712), russischer Seefahrer und Händler
 Natallja Permjakawa (* 1970), weißrussische Biathletin